Konkurencje narciarstwa alpejskiego podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994 w norweskim Lillehammer rozgrywane były od 13 do 21 lutego 1994 roku. Zawody odbywały się w Hafjell i Kvitfjell.

Medaliści

Wyniki

Kobiety

Zjazd

Slalom

Slalom gigant

Supergigant

Kombinacja

Mężczyźni

Zjazd

Slalom

Slalom gigant

Supergigant

Kombinacja

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994